Internazionali BNL d’Italia 2010 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Masters 1000 z cyklu Internazionali BNL d’Italia rozgrywany w dniach 25 kwietnia – 2 maja 2010 roku w Rzymie na kortach ziemnych o puli nagród 2 270 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2010 w tenisie ziemnym
2010
2010 we Włoszech